

Origine et variantes 
Le nom  est un surnom donné à une personne aux cheveux roux. En ancien français, rossel est un dérivé de roux, rougeâtre.

Les variantes flamandes sont Rosseel, Roseel, Rooseels, Rossels, Rosseel.

Voir  pour l'ensemble des variantes.

Patronymes

Rosseel 
 André Rosseel (1924-1965), ancien coureur cycliste belge.

Rosseels 
 Maria Rosseels (1916-2005), écrivaine et journaliste belge.